Ибн Каси́р ()

 Ибн Касир ад-Димашки (1301—1373) — исламский учёный-правовед, историк, хафиз, толкователь Корана и хадисов.
 Ибн Касир аль-Макки (—) — одним из семи передатчиков канонических методов чтения Корана (кираатов).
 Ахмад ибн Мухаммад ибн Касир аль-Фергани (ок. 798—861) — персидский учёный IX века, среднеазиатский астроном, математик и географ.